}}
1. ŽNL Dubrovačko-neretvanska u sezoni 2018./19. predstavlja prvi stupanj županijske lige u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, te ligu četvrtog stupnja hrvatskog nogometnog prvenstva. U ligi sudjeluje dvanaest klubova.  
Prvak lige je postala "Croatia" iz Gabrila.

Sustav natjecanja 
Dvanaest klubova igra dvokružnim ligaškim sustavom (22 kola).

Sudionici 
 Croatia - Gabrili, Konavle 
 Grk - Potomje, Orebić   
 Gusar - Komin, Ploče 
 Hajduk 1932 - Vela Luka 
 Konavljanin - Čilipi, Konavle  
 Metković - Metković  
 Orebić - Orebić 
 Slaven - Gruda, Konavle  
Sokol - Dubravka, Konavle (promovirani klub iz 2. ŽNL)
 ŠD Smokvica - Smokvica  
 Žrnovo - Žrnovo, Korčula 
 Župa Dubrovačka - Čibača, Župa dubrovačka

 "Jadran 1929" iz Smokvice nastupa pod nazivom "ŠD Smokvica" ("Športsko društvo Smokvica") radi administrativnih razloga

Ljestvica

Pozicije prema kolima 2018./19.

Rezultati  
Izvori: 
  
Ažurirano: 30. svibnja 2019.  

 Kvalifikacije za 3. HNL - Jug 
Doigravanje za viši rang natjecanja 3. HNL - Jug igra se između 4 prvaka županijskih liga na prostoru Dalmacije. Kako predstavnik Dubrovačko-neretvanske i Zadarske županije nisu dobili licencu za viši rang, kvalifikacije se prvi put nakon 7 godina nisu odigrale. 

Prvaci županijskih liga u sezoni 2018./19:

 1. ŽNL Dubrovačko-neretvanska - Croatia Gabrile
 1. ŽNL Splitsko-dalmatinska -Sloga Mravince
 1. ŽNL Šibensko-kninska - Vodice
 1. ŽNL Zadarska'' -  Pakoštane

Vodice su nakon 6 neuspješnih kvalifikacija, konačno uspjeli proći u 3. HNL - Jug. Uz njih su dalje prošli HNK Sloga Mravince.

Najbolji strijelci 
Izvori: 
 
Strijelci 10 i više pogodaka:

Unutrašnje poveznice 
 1. ŽNL Dubrovačko-neretvanska 
 2. ŽNL Dubrovačko-neretvanska 2018./19. 
 1. ŽNL Splitsko-dalmatinska 2018./19. 
 ŽNL Šibensko-kninska 2018./19. 
 1. ŽNL Zadarska 2018./19.
 3. HNL – Jug 2018./19.

Vanjske poveznice 
 zns-dn.com - Županijski nogometni savez Dubrovačko-neretvanski 
 zns-dn.com, 1. ŽNL  
 rsssf.com, Hrvatska 2018./19., 1. ŽNL 
 markopolosport.net, nogomet 
 sportnet.hr forum, 1. ŽNL Dubrovačko-neretvanska

Izvori 
 
zns-dn.com, 1. ŽNL 
zns-dn.com,, "Bilteni" 
rsssf.com, Hrvatska 2018./19., 1. ŽNL
zns-dn.com, PROPOZICIJE NATJECANJA PRVE ŽUPANIJSKE NOGOMETNE LIGE ZA NATJECATELJSKU GODINU 2018/19., objavljeno 20. rujna 2019., preuzeto 9. listopada 2018.
zns-dn.com, "Bilten" - Službeni bilten ŽNSDN, br. 14/19, god. IV (22. kolo - rezultati; konačna ljestvivca; popis strijelaca), objavljeno 22. svibnja 2019., preuzeto 30. svibnja 2019.
 </small>

2018-19
dubrovačko-neretvanska-1